Hippie puede referirse a:

 Jipi, movimiento contracultural, libertario y pacifista, nacido en los años 1960 en Estados Unidos.
 Hippie (etimología), referente a la etimología de la palabra.
 Hippie (telenovela), telenovela dramática chilena producida y emitida por Canal 13 en 2004.